Ступаков — русская фамилия; имеет женскую форму Ступакова.

Известные носители:
 Ступаков, Гурий Петрович (1943—2022) — советский и российский ученый-медик, специалист в области авиационной и космической медицины, генерал-майор медицинской службы, академик РАМН (1999), академик РАН (2013).
 Ступаков, Пётр Алексеевич (1917—1988) — советский футболист и тренер. Играл на позиции нападающего.
 Ступаков, Юрий Фёдорович (1934—1999) — советский актёр. Народный артист Белорусской ССР (1980).